Гадкий я () может означать:
 Гадкий я — франшиза американских комедийных мультфильмов.
 Гадкий я — мультфильм 2010 года.
 Гадкий я 2 — мультфильм 2013 года.
 Гадкий я 3 — мультфильм 2017 года.

См. также 
 Миньоны — мультфильм 2015 года, приквел к первому мультфильму.